Johan Cesar Godeffroy ist der Name folgender Personen:
* Johan Cesar Godeffroy (Kaufmann, 1781) (1781–1845), deutscher Kaufmann
 Johan Cesar Godeffroy (Kaufmann, 1813) (1813–1885), deutscher Kaufmann und Reeder
 Johan Cesar Godeffroy (Kaufmann, 1838) (1838–1912), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Jean Cesar Godeffroy (Johan Cesar Godeffroy; 1742–1818), deutscher Kaufmann